Алекса́ндр Генна́дьевич Селя́ва (, 17 мая 1992, Белыничи, Могилёвская область) — белорусский футболист, полузащитник клуба «Ростов». Игрок сборной Белоруссии.

Карьера 
Воспитанник белыничской ДЮСШ, первый тренер — Сергей Евгеньевич Пласконный. Начинал играть за могилевское «Химволокно» и БАТЭ-РМ.

В 2008 году выступал за дублирующий состав БАТЭ. Первый и единственный матч за основной состав сыграл 11 октября 2008 года в кубковом поединке против «Минска», став самым молодым дебютантом в истории борисовской команды (16 лет 147 дней). В начале 2009 года БАТЭ расторг контракт с Селявой по медицинским показателям — у Александра вновь были обнаружены проблемы с сердцем.

После полуторагодичного перерыва возобновил профессиональную карьеру. В 2010—2011 годах играл за «Клеческ» в минорных дивизионах чемпионата Белоруссии. В феврале 2012 года перешёл в «Торпедо-БелАЗ», где сначала играл за дубль. В сезоне 2013 закрепился в основе жодинского клуба на позиции центрального полузащитника. Первую половину сезона 2014 пропустил из-за травмы, в сентябре вернулся на поле и вновь закрепился в основе. В январе 2015 года продлил контракт с клубом.

5 января 2016 года подписал контракт с солигорским «Шахтёром». Первую половину сезона 2016 пропустил из-за травмы, в июле вернулся в строй и завоевал место в основной команде солигорчан. В декабре продлил контракт с клубом. В первой половине сезона 2017 в основном выходил на замену, позднее закрепился в стартовом составе на позиции опорного полузащитника. В октябре стало известно, что Селява останется в клубе на следующий сезон. В ноябре 2018 года подписал новый контракт с клубом. В 2019—2020 годах оставался игроком основы, только во второй половине 2020 года стал реже появляться на поле. В декабре по окончании контракта покинул «Шахтёр» и вскоре подписал соглашение с минским «Динамо», где стал одним из основных игроков команды.

В декабре 2021 года пополнил состав российского клуба «Ростов». 20 марта 2022 года дебютировал за клуб против московского «Динамо», где игрок на 89 минуте матча нарушил правила в своей штрафной и динамовцы сравняли счёт с пенальти (1:1).

В сборной 
Выступал за юношеские и молодёжную сборную Белоруссии. 4 сентября 2020 года дебютировал в национальной сборной в игре Лиги наций против Албании.

Достижения 
   Чемпион Белоруссии: 2020
   Серебряный призёр чемпионата Белоруссии (2): 2016, 2018
   Бронзовый призёр чемпионата Белоруссии (3): 2017, 2019, 2021
  Обладатель Кубка Белоруссии: 2019
  В списке 22 лучших футболистов чемпионата Белоруссии: 2021

Примечания

Ссылки 
 Профиль и статистика на сайте ФК БАТЭ
 Профиль и статистика на сайте ПБ
 Профиль на сайте ФК «Шахтёр»

Футболисты Белоруссии
Игроки сборной Белоруссии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Белоруссии по футболу
Игроки ФК БАТЭ
Игроки ФК «Клеческ»
Игроки ФК «Торпедо-БелАЗ»
Игроки ФК «Шахтёр» Солигорск
Игроки ФК «Динамо» Минск
Игроки ФК «Ростов»